IBM® HTTP Server — полнофункциональный веб-сервер, который бесплатно входит в другие продукты, такие как IBM WebSphere Application Server. Вы можете использовать этот веб-сервер для проектов на которых нет дополнительного финансирования покупки коммерческих HTTP-серверов. IBM HTTP Server основан на HTTP-сервере Apache и предоставляет богатый набор функций Apache в дополнение к доработкам компании IBM.

См. также 
 IBM WebSphere Application Server

Ссылки 
 IBM HTTP Server

Программное обеспечение IBM
Веб-серверы